ABC-Abwehrschule heißen folgende Einrichtungen:
 ABC-Abwehrschule (1956–1965) in Sonthofen/Allgäu, heute: Schule ABC-Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben
 ABC-Abwehrschule „Lise Meitner“ des österreichischen Bundesheeres in Korneuburg